SNV steht als Abkürzung für:

 den Flughafen Santa Elena (El Petén) im Departamento Petén, Guatemala, nach dem IATA-Flughafencode
 Schienennahverkehr, in Deutschland die Verkehrsleistungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)
 Schwarzwälder Narrenvereinigung, Vereinigung von Zünften der schwäbisch-alemannischen Fastnacht
 Schweizerische Normen-Vereinigung, die nationale Normenorganisation der Schweiz, Sitz in Winterthur
 Die zugehörige Schriftart für Strassensignalisationen, SNV (Schriftart)
 Schweizerischer Notarenverband, Dachverband der freiberuflichen Notare in der Schweiz
 Sin-Nombre-Virus, gehört zur Gattung der Hantaviren (Familie der Bunyaviridae)
 SNV Netherlands Development Organisation, niederländische Entwicklungshilfe-Organisation (früher: Stichting Nederlandse Vrijwilligers)
 SNV-1 und SNV-2B, Schulflugzeuge der US-amerikanischen Marine im Zweiten Weltkrieg; siehe Vultee BT-13
 Spišská Nová Ves, eine Stadt in der Slowakei
 Stahlblechgekapselte Niederspannungsverteilung, eine DDR-Elektroinstallation
 Standardnormalverteilung (Standard-Normalverteilung); vergleiche Normalverteilung
 Stiftung Neue Verantwortung, eine Denkfabrik in Berlin
 Sultanate Naval Vessel, ein Präfix von Schiffsnamen der Osmanischen Marine; siehe Präfixe von Schiffsnamen

Abkürzung